Een verkeersweg:
 N62 (België)
 N62a (België)
 N62b (België)
 N62 (Frankrijk)
 N62 (Ierland)
 N62 (Nederland), zie Provinciale weg 62